Flambeau es el nombre de dos pueblos en Wisconsin (Estados Unidos):

  Flambeau (condado de Price, Wisconsin).
  Flambeau (condado de Rusk, Wisconsin).